Le concile d’Avignon peut faire référence au :
 Concile d'Avignon (1060) ;
 Concile d'Avignon (1063), concile consacré à l'Espagne ;
 Concile d'Avignon (1066), concile mentionné à propos d'un voyage du légat du pape Hugues Blanc, mais dont on ignore le contenu et les noms des participants ;
 Concile d'Avignon (1080) ;
 Concile d'Avignon (1209) ;
 Concile d'Avignon (1279) ;
 Concile d'Avignon (1282) ;
 Concile d'Avignon (1288) ;
 Concile d'Avignon (1326) ;
 Concile d'Avignon (1327) ;
 Concile d'Avignon (1337) ;
 Concile d'Avignon (1417) ;
 Concile d'Avignon (1458) ;
 Concile d'Avignon (1594) ;
 Concile d'Avignon (1596).

Notes et références